Barbarian — компьютерная игра в жанре платформера, выпущенная в 1987 году компанией Psygnosis. Первая версия игры была разработана для Atari ST, затем она была портирована на Amiga, Commodore 64, MS DOS, MSX, Amstrad CPC и ZX Spectrum. Версия для Amiga вышла в 1987 году, остальные появились в 1988 году. Как и для большинство ранних игр Psygnosis, обложку игры с изображением красного дракона создал известный автор фэнтезийных рисунков Роджер Дин.

В 1991 году было выпущено продолжение игры, Barbarian II, вышедшее одновременно с двумя другими платформерами компании: Leander и Ork.

Описание 
Игра начинается с эффектной для своего времени анимацией: мускулистый варвар разрубает мечом цепь. На Amiga и Atari ST анимация сопровождалась громким оцифрованным звуковым эффектом.

Игрок управляет варваром по имени Хегор (Hegor), который должны преодолеть несколько подземных сооружений, чтобы победить своего брата — злого колдуна Некрона (Necron). В арсенале у варвара —меч и лук. В соответствии с жанром, герой должен много бегать и прыгать.

Чтобы компенсировать отсутствие дополнительного джойстика на большинстве игровых систем, в игре использован оригинальный интерфейс: по нажатию кнопки внизу экрана открывается список действий, которые выбираются с помощью джойстика и подтверждающего нажатия на кнопку.

В исходной версии игра пыталась подражать визуальному стилю обложки и вступительной анимации. Использовались очень подробные и красочные спрайты и различные звуковые эффекты, сопровождавшие действие на экране. В DOS-версии игры использовалась оцифрованная речь в начальной заставке (возглас «Barbarian!»), а игровой процесс сопровождался звуковыми эффектами, воспроизводимыми с помощью PC-спикера.

Оценка 
В 1989 году обзор Barbarian появился в № 150 журнала Dragon. Обозреватель Кортни Харрингтон в своей колонке оценила игру в 4 звезды из 5. В журнале Amstrad Action № 40 игра получила оценку в 81 % и характеристику «весёлой, но недолго» (fun, but lacking in the long term).

Примечания 

Компьютерные игры 1987 года
Игры для Amiga
Игры для Amstrad CPC
Игры для Atari ST
Игры для Commodore 64
Игры для DOS
Игры для MSX
Компьютерные игры, изданные Psygnosis
Компьютерные игры, разработанные в Австралии
Игры для ZX Spectrum
Компьютерные игры с двухмерной графикой